Jméno a příjmení Václav Král má více nositelů:

 Václav Král (1936–2005) – český automobilový designér
 Václav Král (geograf) (1924–2005) – český geograf a vysokoškolský pedagog
 Václav Král (historik) (1926–1983) – marxistický historik
 Václav Král (hudební skladatel) (1756–1824) – český hudební skladatel a houslista
 Václav Král (ekonom) (* 1980) – český manažer, politik ODS, radní Jihočeského kraje